Caladão pode se referir a várias acepções, inclusive:

Lugares 
 Caladão (Coronel Fabriciano), bairro do município brasileiro de Coronel Fabriciano, no estado de Minas Gerais
 Pedra do Caladão, montanha localizada no município brasileiro de Coronel Fabriciano, Minas Gerais
 Ribeirão Caladão, ribeirão do município brasileiro de Coronel Fabriciano, Minas Gerais

Telefonia 
 Caladão, termo popular que designa panes na rede de telefones celulares